Daniel de Rampalle, écrivain français du 
 Jean-Antoine Rampalle (1624-1671), religieux français.
Patronyme français